Il doppio del torneo di tennis Manaus Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Manaus Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Shelby Cannon e Alfonso Mora (tds n. 2). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Ricardo Acioly e Mauro Menezes (tds n. 4) con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di Serie

  Danilo Marcelino /  Fernando Roese (primo turno)
  Shelby Cannon /  Alfonso Mora (campioni)

  Olli Rahnasto /  Tobias Svantesson (semifinali)
  Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Manaus Challenger 1990